Ostruk bezeichnet:

 Brooks-Ostruk Company, ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen (1917–1923)
 Paul Ostruk Company, ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen (1923–1932)